David Olatukunbo Alaba (Bécs, 1992. június 24. –) filippínó és nigériai felmenőkkel rendelkező osztrák labdarúgó, aki főként bal- és középhátvéd poszton játszik, de középpályásként is bevethető. Jelenleg a Real Madrid játékosa és Ausztria válogatottjának tagja. Tizenhét évesen debütált a válogatottban, ezzel a legfiatalabb osztrák válogatott labdarúgó lett. 2011 óta hatszor választották az év osztrák labdarúgójának.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
Bayern München
Bundesliga (8): 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
Német kupagyőztes (5): 2012–13, 2013–14, 2015–16, 2018–19
Német szuperkupa-győztes (5): 2010, 2012, 2016, 2017, 2018
UEFA-bajnokok ligája – győztes (1): 2012–13, 2019-20
UEFA-bajnokok ligája – döntős (2): 2009–10, 2011–12
UEFA-szuperkupa (1): 2013
FIFA-klubvilágbajnokság (1): 2013

Real Madrid
Spanyol bajnok: 2021–22
Spanyol szuperkupa: 2021–22
 Bajnokok Ligája: 2021–22
 Európai szuperkupa: 2022

Egyéni 
Az év osztrák labdarúgója:2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
Az év sport osztrák személyisége: 2013, 2014
Az év UEFA csapata: 2013, 2014, 2015
 ESM – Az év csapata: 2013–14
France Football World XI: 2015
Bundesliga – Az év csapata: 2014–15, 2015–16
FIFA FIFPro World XI – 2nd team: 2013, 2014, 2015, 2016
FIFA FIFPro World XI 4th team: 2017

Statisztikái

Klubcsapatokban
2022. szeptember 18. szerint.

A válogatottban 
2022. szeptember 22. szerint.

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

Források

1992-ben született személyek
Osztrák labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Bayern München labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A Real Madrid labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A La Liga labdarúgói
Német bajnok labdarúgók
Spanyol bajnok labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek